Himiko pode referir-se a:

 Himiko (rainha), uma governante do 3º século durante o Japão Wa;
 Himiko (astronomia), um recem descoberto Lyman-alfa;
 Himiko (filme), um filme japonês de 1974.

Desambiguação